Элбоу — река в южной части Альберты, Канада. Берёт начало в Канадских Скалистых горах. Впадает в реку Боу в городе Калгари.

Длина 120 км, площадь бассейна 1200 км².

Река Элбоу популярна среди спортсменов, занимающихся греблей. Наиболее известные места — запруды Аллен Билл и Незабудь-меня (), а также Водопады Элбоу.

Уровень воды в Элбоу крайне изменчив. В июне 2005 года река вышла из берегов, вызвав самое крупное за последние 200 лет наводнение (по оценке правительства Альберты). Поток хлынул через дамбу, более 1500 жителей Калгари, проживающих в зоне затопления, было эвакуировано.

География 

Река берёт начало в озере Элбоу, расположенном в Elbow-Sheep Wildland Provincial Park в Канадских Скалистых горах, и протекает через предгорья к деревне Брэгг-Крик. Элбоу пересекает Alberta Highway 22 и достигает сельского поселения Спрингбэнк и индейской резервации к западу от Калгари. В черту города река попадает через искусственную дельту и водохранилище Гленмур, один из двух источников питьевой воды Калгари. Затем река поворачивает на север, протекая через жилые районы к центру города, пересекает Маклауд-Трэйл, течёт мимо стадиона Калгарийского Стампида и впадает в реку Боу к западу от Зоопарка Калгари.

Форт Калгари (опорный пункт конной полиции, с которого началось заселение местности) находится в месте впадения Элбоу в Боу.

Река имеет длину 120 км и площадь бассейна более 1200 км². Начинаясь на перевале Элбоу на высоте около 2100 м, в устье река имеет уклон около 1 % в месте впадения в Боу на высоте 1040 м.

Река протекает вблизи горы Элпока — первые две буквы её названия взяты из названия реки Элбоу.

Притоки 
 Ручей Айрон ()
 Ручей Брэгг ()
 Ручей Харрис()
 Ручей Праймз ()
 Ручей Миллбёрн ()
 Ручей Спрингбэнк ()
 Ручей Каллен ()
 Ручей Мэй ()
 Ручей Лотт ()

Галерея

Примечания 

Бассейн Саут-Саскачевана
Реки Альберты